

Geografia 
 Astley – villaggio e parrocchia civile inglese appartenente alla contea dello Shropshire
 Broughton Astley – comune inglese nella contea del Leicestershire

Persone 
 Astley Cooper – chirurgo e anatomista inglese
 David John Astley – allenatore di calcio e calciatore gallese
 Delaval Astley – ufficiale e giocatore di curling britannico
 John J. Astley – giocatore di snooker britannico
 Philip Astley – circense britannico
 Rick Astley – cantautore, musicista e conduttore radiofonico inglese
 Virginia Astley – cantautrice e compositrice britannica

Altro 
 Astley Baker Davies – studio d'animazione